Stobertal wurde 1936 als Name folgender heute polnischer Orte eingeführt:
 Krogulna 
 Stare Czaple (Kluczbork)